Namco System 246 — система, совместимая с Sony PlayStation 2, использовавшаяся для производства игровых автоматов. Namco System 246 была выпущена в 2001 году. Как и Sega NAOMI, лицензировалась и использовалась сторонними производителями.

В семейство System 246 входят и другие модификации: Namco System 256, является улучшенной версией 246; Namco System 147, вместо DVD-ROM используются микросхемы ROM на системной плате.

Характеристики 
 Главный Процессор: MIPS III R5900 Emotion Engine 128-бит RISC, работающий на 294,912 МГц
 Дополнительный Процессор: MIPS II R3000A IOP с кэшем на 33,8688 МГц (в отличие от PSXCPU)
 Системная память: 32 Мб Direct Rambus
 Компьютерная графика: «Graphics Synthesizer» работает на 147,456 МГц
 Звук: «SPU1 + SPU2»
 Носитель: CD-ROM, DVD-ROM, жесткий диск, 64Мбит 3,3 NAND FlashROM Security Dongle

Список игр на System 246 / System 256 / System Super 256 / System 147

Выпущенные 

 Battle Gear 3 (Taito, 2002)
 Battle Gear 3 Tuned (Taito, 2003)
 Bloody Roar 3 (Namco / 8ing / Raizing, 2000)
 Capcom Fighting Jam (Capcom, 2004)
 Chou Dragon Ball Z (Banpresto, 2005)
 Cobra: The Arcade (Namco, 2005)
 Dragon Chronicles — Legend of The Master Ark (Namco, 2003)
 Dragon Chronicles Online (Namco, 2004)
 Druaga Online — The Story of Aon (Namco, 2006)
 Fate/Unlimited Codes (Capcom / Type-Moon / Cavia / 8ing, 2008)
 Getchu Play! Tottoko Hamutaro (Banpresto, 2007)
 Kinnikuman Muscle Grand Prix (Banpresto, 2006)
 Kinnikuman Muscle Grand Prix 2 (Banpresto, 2007)
 Kinnikuman Muscle Grand Prix 2 Tokumori (Banpresto, 2008)
 Minnade Kitaeru Zennou Training (Namco, 2006)
 Mobile Suit Gundam: Gundam Vs. Gundam (Banpresto, 2008)
 Mobile Suit Gundam: Gundam Vs. Gundam Next (Banpresto, 2009)
 Mobile Suit Gundam SEED: Federation Vs. Z.A.F.T. (Capcom / Banpresto, 2005)
 Mobile Suit Gundam SEED Destiny: Federation Vs. Z.A.F.T. II (Banpresto, 2006)
 Mobile Suit Gundam Z: AEUG Vs. Titans (Capcom / Banpresto, 2003)
 Mobile Suit Gundam Z: AEUG Vs. Titans DX (Capcom / Banpresto, 2004)
 Netchuu Pro Yakyuu 2002 (Namco, 2002)
 Pac-Man Battle Royale (Namco, 2011)
 Pride GP 2003 (Capcom, 2003)
 Quiz and Variety Sukusuku Inufuku 2 (Video System Co., 2004)
 Quiz and Variety Sukusuku Inufuku 2: Motto Sukusuku (Namco / AMI / Hamster, 2007)
 Quiz Mobile Suit Gundam: Tou. Senshi (Banpresto, 2006)
 Ridge Racer V: Arcade Battle (Namco, 2000)
 Sengoku Basara X Cross (Capcom / ARC System Works, 2008)
 Smash Court Pro Tournament (Namco, 2001)
 Soul Calibur II (Namco, 2002)
 Soul Calibur II Ver.D (Namco, 2003)
 Soul Calibur III Arcade Edition (Namco, 2006)
 Taiko No Tatsujin 7 (Namco, 2005)
 Taiko No Tatsujin 8 (Namco, 2006)
 Taiko No Tatsujin 9 (Namco, 2006)
 Taiko No Tatsujin 10 (Namco, 2007)
 Taiko No Tatsujin 11 (Namco, 2008)
 Taiko No Tatsujin 11 — Asian Version (Namco, 2008)
 Taiko No Tatsujin 12 (Namco, 2008)
 Taiko No Tatsujin 12 — Asian Version (Namco, 2009)
 Taiko No Tatsujin 12 — Extra Version (Namco, 2009)
 Taiko No Tatsujin 13 (Namco, 2009)
 Taiko No Tatsujin 14 (Namco, 2010)
 Technic Beat (Arika, 2002)
 Tekken 4 (Namco, 2001)
 Tekken 5 (Namco, 2004)
 Tekken 5.1 (Namco, 2005)
 Tekken 5 Dark Resurrection (Namco, 2005)
 The Battle of YuYu Hakusho (Banpresto, 2006)
 The Idolmaster (Namco, 2005)
 Time Crisis 3 (Namco, 2003)
 Time Crisis 4 (Namco, 2006)
 Vampire Night (Namco / Sega / WOW Entertainment, 2000)
 Wangan Midnight (Namco, 2001)
 Wangan Midnight R (Namco, 2002)
 Zoids Infinity (Taito, 2004)
 Zoids Infinity EX (Taito, 2005)
 Zoids Infinity EX Plus (Taito, 2006)

Не выпущенные 
 Alien Sniper (Namco, 2002)
 Capcom Fighting All Stars (Capcom, 2003)
 Samurai Surf X (Namco, 2002)
 Starblade: Operation Blue Planet (Namco, 2002)

PlayStation 2